Улица Черноморская — одна из улиц города Стерлитамака. Тянется от улицы Худайбердина и заканчивается улицей Ибрагимова. Длина 1, 6 км.

История 
Улица появилась в прошлом веке.

Транспорт 
Улица Черноморская единственная магистраль, соединяющая центр города с его юго-восточными окраинами (Михайловский микрорайон, Выселки, ВТС). По участку от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Курчатова действует автобусное сообщение. Параллельно улице находится улица Льва Толстого.

Инфраструктура 
На улице находится:
 Стерлитамакское телевидение — дом 10
 «Дом камня» — дом 27
 Стерлитамакский мясокомбинат — дом 33
 Цвет-База.рф — дом 18

См. также 
 Стерлитамак

Черноморская